Yamada Futaro Award — литературная премия Японии, учреждена в 2010 году издательством Kadokawa Shoten в память о . Присуждается за произведения, изданные с 31 августа прошлого года по 1 сентября текущего. Призовой фонд составляет 1 миллион иен.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 https://awards.kadobun.jp/yamadafutaro/

Литературные премии Японии